Schülerakademien sind meist außerschulische Programme zur Förderung besonders begabter und engagierter Schüler unterschiedlichen Alters. 

z. Bsp.: 
 Deutsche SchülerAkademie
 Schüler-Ingenieur-Akademie
 Hessische Schülerakademie